Em economia, grau de independência financeira ("GIF") é um indicador financeiro que corresponde ao percentual do Patrimônio Líquido ("PL") em relação ao Ativo Total ("AT"). Mostra o comprometimento do capital próprio da Instituição em relação ao Ativo Total administrado. É largamente difundido que, quanto maior o grau de independência financeira, melhor, contudo isso não corresponde à verdade para todos os casos e dependerá muito do ramo de atividade da instituição que se analisa.

Finanças